Il singolare dell'AAPT Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tim Henman ha battuto in finale Mark Philippoussis 6–4, 6–7 (6–8), 6–3.

Teste di serie

  Tim Henman (campione)
  Pete Sampras (primo turno)
  Thomas Enqvist (quarti)
  Hicham Arazi (semifinali)

 Sjeng Schalken (secondo turno) 
 Greg Rusedski (quarti) 
 Andreas Vinciguerra (primo turno) 
 Ivan Ljubičić (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

AAPT Championships 2002
ATP Tour 2002